

Persone
 Karl Robert Osten-Sacken (1828-1906), diplomatico ed entomologo russo
 Nikolaj von der Osten-Sacken (1831-1912), diplomatico russo

Altro
 Osten-Sacken, nobile famiglia russa